Malik Asselah – calciatore algerino
 Sonia Asselah – judoka algerina